

Informatica 
 Property List Editor –  programma per il sistema operativo macOS (Apple Developer Tools).

Musica 
 Private Property – brano di Ringo Starr contenuto in Stop and Smell the Roses

Televisione 
 Property Wars – reality statunitense in onda in Italia su Discovery Channel.

Pagine correlate 
 State Property
 Proprietà